Tarabula (auch Tara-Bula) bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Maulau (Gemeinde Ainaro), siehe Tara-Bula (Maulau)
 ein Ort im Suco Maulau (Gemeinde Ainaro), siehe Tara-Bula (Ort, Maulau)
 eine Aldeia im Suco Foholau (Gemeinde Manufahi), siehe Foholau